Stadio OSiR – stadio della città polacca di Olsztyn
 Stadio OSiR – stadio della città polacca di Racibórz
 Stadio OSiR – stadio della città polacca di Zamość